Windbach ist ein Gewässername:

 Windbach (Aar) oder Kehrgraben, linker Zufluss der Aar bei Hausen über Aar, Gemeinde Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Windbach (Enz) oder Irisseifenbach, linker Zufluss der Enz weit vor Engelsdorf (Zweifelscheid), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Windbach (Gießnaubach), rechter Zufluss des Gießnaubachs (zur Lindach) vor Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Windbach (Hydrographers Cove), Zufluss zur Hydrographers Cove (Nebenbucht der Maxwell Bay) auf der Fildes-Halbinsel, King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Windbach (Krimmler Ache), linker Zufluss der Krimmler Ache bei der Außerunlaßalm (Krimml), Bezirk Zell am See (Pinzgau), Land Salzburg
 Windbach (Kyll) – zwei rechte Zuflüsse der Kyll im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Windbach (Kyll, in Jünkerath) oder Kiffenbach, Zufluss in Jünkerath
 Windbach (Kyll, nach Jünkerath), Toedtbach oder Tutbach, Zufluss nach Jünkerath
 Windbach (Moschel), linker Zufluss der Moschel in Obermoschel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Windbach (Salmerbach), rechter Zufluss des Salmerbachs (zum Michelbach, zur Kyll) weit vor Michelbach (Gerolstein), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Windbach (Weiße Traun), rechter Zufluss der Weißen Traun bei Grashof, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Wendbach
 Windach
 Windsbach